Gibson Bay ist der Name folgender Buchten:

 Gibson Bay (Kanada), Seitenarm des Foxe Basin, Nunavut 
 Gibson Bay (Antarktika), Bucht auf der Joinville-Insel